

Patronyme 

 Marchand Ennery (1792-1852), grand rabbin de France ;
 Jonas Ennery (1801-1863), son frère, personnalité politique française.
 Adolphe d'Ennery ou Dennery (1811-1899), romancier et dramaturge français ;
 Clémence d'Ennery (1823-1898), actrice et collectionneuse d'art français, épouse d'Adolphe.
 Victor-Thérèse Charpentier d'Ennery (1732-1776), marquis d'Ennery, général et administrateur colonial français des Colonies d'Amérique.

Toponymes 

 Ennery, commune française de la Moselle ;
 Chailly-lès-Ennery, commune française de la Moselle, voisine au sud-est d'Ennery ;
 Ennery, commune française du Val-d'Oise ;
 Ennery, commune haïtienne des Gonaïves, portant le nom de porte le nom de Victor-Thérèse Charpentier, marquis d'Ennery ;
 Musée d'Ennery, musée parisien, créé à l'initiative de Clémence d'Ennery (dont il porte le nom).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France